Клоант

 Клоант — персонаж «Энеиды», троянец, спутник Энея, предок рода Клуенциев.
 (5511) Клоант — названный в честь него астероид